Крейда:
 Крейда, Владислав — (род 1999) — эстонский футболист.
 Крейда — микрорайон в Белгороде.